Вулнет Старова () е югославски лекар и политик, председател на Събранието на Социалистическа република Македония.

Биография 
Роден е в Поградец на 6 май 1934 година в семейството на Ариф Старова. Негов брат е писателят Луан Старова. През 1959 година завършва медицина в Скопския университет. През 1965 година специализира педиатрия в Клиника за детски болести, а през 1975 година защитава докторат по социална педиатрия в Прищина. Заема постове в Синдиката на обществените дейности, в Университетския съвет, в Законовата комисия на ЦК на Съюза на комунистите на Македония.

Депутат е в републиканското Събрание и в югославската федерална Скупщина. Член на ЦК на Югославската комунистическа партия и на Изпълнителния съвет (правителството на СР Македония. Председател е на Събранието (парламента) на СР Македония от 28 април 1986 г. до 5 август 1991 г.

Преподава и практикува в Медицинския факултет на Скопския университет до смъртта си.

Родословие

Бележки 

Председатели на Събранието на Северна Македония
Министри на Социалистическа република Македония
Северномакедонски педиатри
Членове на ЦК на ЮКП
Възпитаници на Скопския университет
Северномакедонски албанци
Родени в Поградец
Починали в Скопие